Мария Нарышкина:
 Нарышкина, Мария Алексеевна (урождённая Сенявина; 1762—1822) — статс-дама, любимая фрейлина Екатерины II, жена А. Л. Нарышкина.
 Нарышкина, Мария Антоновна (урождённая княжна Святополк-Четвертинская; 1779—1854) — фрейлина, жена обер-егермейстера Д. Л. Нарышкина, фаворитка императора Александра I.
 Нарышкина, Мария Львовна (в замужестве Любомирская; 1766—1806) — известная в своё время певица, музыкант и композитор.
 Нарышкина, Мария Яковлевна, урожд. Лобанова-Ростовская (1789–1854) — жена обер-гофмаршала К. А. Нарышкина.